Twierdzenie Lagrange’a – w rachunku różniczkowym, o wartości średniej;
 Twierdzenie Lagrange’a – w teorii grup, o rzędzie podgrupy;
 Twierdzenie Lagrange’a – w teorii liczb, o rozkładzie liczby naturalnej na sumę czterech kwadratów;
 Twierdzenie Lagrange’a – w teorii liczb, dotyczące równań kongruencyjnych
 Twierdzenie Lagrange’a – w algebrze liniowej, o diagonalizacji formy kwadratowej (symetrycznej formy dwuliniowej).